Scooby Doo – seria amerykańskich seriali animowanych, 
 Scooby Doo – tytułowa postać seriali animowanych, 
 Scooby Doo – trzeci serial animowany opowiadający o perypetiach psa Scooby’ego i jego przyjaciół, nadawany w latach 1976–1978.
 Scooby-Doo – film (reż. Raja Gosnell, 2002)